Волянська сільська рада — Львівська область, Дрогобицький район
 Волянська сільська рада — Львівська область, Старосамбірський район